San Teodoro (en italien San Teodoro al Palatino) est une église du  située à Rome. Elle est dédiée à Théodore d'Amasea et a été donnée à la communauté orthodoxe de Rome par le pape Jean-Paul II en 2004. Elle est située sur une ancienne route entre le Forum Romain et le forum Boarium, le long du flanc nord-ouest de la colline du Palatin.

Histoire

Église catholique 
Il se peut qu'elle ait été construite dès le  sur les ruines des greniers d'Agrippa. La forme ronde inhabituelle suggère qu'elle a peut-être été construite dans la ruine en forme de coquille d'un temple similaire à celui au nymphée bien conservé qui est identifié comme le temple de Minerve Medica. Un ancien autel païen était placé dans l'atrium devant l'église, et une mosaïque paléochrétienne a été trouvée sur le site. La mosaïque de l'abside date du  et montre le Christ (en vêtements noirs avec de l'or laticlave qui sur les vêtements romains indique un rang élevé) assis sur un globe représentant les cieux, entouré de Pierre et Paul et des deux martyrs Théodore (ajout tardif datant de la restauration de Nicolas V) et Cléonicus.

L'église est aussi traditionnellement l'une des sept églises diaconesses originales de Rome, ayant été assignée à un diacre par le pape Agathon (vers 678), bien que le premier diacre titulaire connu sous son nom soit Roberto, ca. 1073, décédé avant 1099.

Il n'y a aucune preuve certaine de l'existence de l'église avant le . Comme le suggère la dédicace à un saint oriental, cela la situe dans une période de forte influence byzantine. Elle a été reconstruite sous le pape Nicolas V, a vu son titre cardinalice supprimé par le pape Sixte V, a été rénovée par Francesco Barberini en 1643, puis reconstruite par Carlo Fontana en 1703-1705, avant d'être donnée à la Société du Sacré-Cœur de Jésus par le pape Clément XI.

Son titre cardinalice a été rétabli le  par le pape Jean XXIII, au bénéfice de William Theodore Heard. Le dernier titulaire du titre est Vincenzo Fagiolo, décédé le .

Église orthodoxe 
Jean-Paul II a annoncé en  qu'il accordait l'utilisation de l'église au Patriarcat œcuménique de Constantinople et à la communauté grecque orthodoxe de Rome. L'inauguration officielle a eu lieu le , présidée par le patriarche œcuménique Bartholomée  de Constantinople.

Intérieur 
Au fond de l'atrium, à l'extérieur de l'église, se trouve un ossuaire avec des crânes et des os empilés, visible à travers une grille. La louve Capitoline a été conservée dans cette église jusqu'au .

Sources 
 .
 .

Église dans le rione de Campitelli
Église fondée au VIe siècle
Église orthodoxe en Italie